Valfisken kan syfta på:

Valfisken (stjärnbild) –  en stor stjärnbild på den södra stjärnhimlen
 Valfisken (befästning) – en skans på en holme utanför staden Wismar
Valfisken – en av den svenska politiska pressens grundläggare, se  Johan Johansson (publicist) (1792-1860)